A46 är en motorväg i västra Tyskland.

Trafikplatser 

|-
| colspan=4 bgcolor=white |
|-
| bgcolor=#FF0000 colspan=4 align=center |Avbrott - följ 

|-
| colspan=4 bgcolor=white |
|-
| bgcolor=#00FF00 colspan=4 align=center | börjar igen

|-
| colspan=4 bgcolor=white |
|-
| bgcolor=#FF0000 colspan=4 align=center |Avbrott

|-
| colspan=4 bgcolor=white |
|-
| bgcolor=#FF0000 colspan=4 align=center |Avbrott -  från Werl ()

|}

A046
A046
Listor över avfartsnummer